El término Savintsi puede referirse a:

Ucrania 

 Savintsi (Cherníguiv), pueblo situado en el óblast de Cherníguiv (Ucrania).
 Savintsi (Járkov), localidad situada en el óblast de Járkov (Ucrania).
 Savintsi (Kiev), pueblo situado en el óblast de Kiev (Ucrania). 
 Savintsi (Lubní, Poltava), pueblo situado en el raión de Lubní del óblast de Poltava (Ucrania). 
 Savintsi (Mírgorod, Poltava), pueblo situado en el raión de Mírgorod del óblast de Poltava (Ucrania). 
 Savintsi (Vínnytsia), pueblo situado en el óblast de Vínnytsia (Ucrania).